Доминик Прокоп (; родился 2 июня 1997 года, Вена, Австрия) — австрийский футболист, полузащитник хорватского клуба «Горица», выступающий на правах аренды за «Хартберг».

Клубная карьера 

Прокоп — воспитанник венской «Аустрии». В начале 2016 года Доминик подписал свой первый профессиональный контракт на 2,5 года. 9 апреля в матче против «Грёдига» он дебютировал в австрийской Бундеслиге. 20 октября в поединке Лиги Европы против итальянской «Ромы» Прокоп забил свой первый гол за «Аустрию». 2 ноября 2011 года в матче Лиги Европы против хорватской «Риеки» он сделал дубль.

11 декабря 2020 года подписал контракт с клубом «Веен».

Международная карьера 
В 2015 году Прокоп в составе юношеской сборной Австрии принял участие в юношеском чемпионате Европы в Греции. На турнире он сыграл в матчах против команд Украины, Греции, Франции.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Профиль на sports.ru

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК «Веен»
Игроки ФК «Горица» Велика-Горица
Игроки ФК «Хартберг»